

Tabela 
Grupa E

Mecze

Stany Zjednoczone – Czechy 
Poniedziałek, 12 czerwca 2006
18:00 – FIFA World Cup Stadium Gelsenkirchen, Gelsenkirchen – Widzów: 52 000

 Sędzia główny: Carlos Amarilla (Paragwaj)
 Asystenci:
 Amelio Andino (Paragwaj)
 Bernal Manuel (Paragwaj)
 Sędzia techniczny: Carlos Chandia (Chile)
 Piąty sędzia: Rodrigo Gonzalez (Chile)

Włochy – Ghana 
Poniedziałek, 12 czerwca 2006
21:00 – FIFA World Cup Stadium Hanover, Hanower – Widzów: 43 000

 Sędzia główny: Carlos Simon (Brazylia)
 Asystenci:
 Aristeu Tavares (Brazylia)
 Ednilson Corona (Brazylia)
 Sędzia techniczny: Khalil Al Ghamdi (Arabia Saudyjska)
 Piąty sędzia: Hamdi Al Kadri (Syria)

Czechy – Ghana 
Sobota, 17 czerwca 2006
18:00 – FIFA World Cup Stadium Cologne, Kolonia

 Sędzia główny: Horacio Elizondo (Argentyna)
 Asystenci:
 Dario Garcia (Argentyna)
 Rodolfo Otero (Argentyna)
 Sędzia techniczny: Jerome Damon (Republika Południowej Afryki)
 Piąty sędzia: Enock Molefe (Republika Południowej Afryki)

Włochy – Stany Zjednoczone 
Sobota, 17 czerwca 2006
21:00 – Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern – Widzów: 46 000

 Sędzia główny: Jorge Larrionda (Urugwaj)
 Asystenci:
 Walter Rial (Urugwaj)
 Pablo Fandino (Urugwaj)
 Sędzia techniczny: Khalil al Ghamdi (Arabia Saudyjska)
 Piąty sędzia: Hamdi al Kadri (Syria)

Czechy – Włochy 

Czwartek, 22 czerwca 2006
16:00 – FIFA World Cup Stadium Hamburg, Hamburg – Widzów: 50 000

 Sędzia główny: Benito Archundia (Meksyk)
 Asystenci:
 Jose Ramirez (Meksyk)
 Hector Vergara (Kanada)
 Sędzia techniczny: Óscar Ruiz (Kolumbia)
 Piąty sędzia: Jose Navia (Kolumbia)

Ghana – Stany Zjednoczone 
Czwartek, 22 czerwca 2006
16:00 – FIFA World Cup Stadium Nuremberg, Norymberga – Widzów: 41 000

 Sędzia główny: Markus Merk (Niemcy)
 Asystenci:
 Christian Schraer (Niemcy)
 Jan-Hendrik Salver (Niemcy)
 Sędzia techniczny: Tōru Kamikawa (Japonia)
 Piąty sędzia: Yoshikazu Hiroshima (Japonia)

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006